Dickens může být:

 Dickens County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 Charles Dickens (1812–1870) – britský spisovatel
 Little Jimmy Dickens (1920–2015) – americký zpěvák a kytarista